Tímea Babos era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Mona Barthel.

Alison Van Uytvanck ha vinto il titolo sconfiggendo Dominika Cibulková con il punteggio di 6–3, 3–6, 7–5.

Teste di serie

 Dominika Cibulková (finale)
 Zhang Shuai (quarti di finale)
 Tímea Babos (secondo turno)
 Sorana Cîrstea (primo turno)

 Mihaela Buzărnescu (secondo turno)
 Aljaksandra Sasnovič (secondo turno)
  Aleksandra Krunić (secondo turno)
 Donna Vekić (secondo turno)

Wildcard 

  Antonia Lottner (primo turno)
  Fanny Stollár (primo turno)

 Panna Udvardy (primo turno)

Qualificate 

 Ysaline Bonaventure (quarti di finale)
  Jana Čepelová (secondo turno)
 Magdalena Fręch (primo turno)

 Georgina García Pérez (primo turno)
 Arina Rodionova (primo turno)
 Roberta Vinci (primo turno)

Lucky loser 
 Viktória Kužmová (semifinale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hungarian Ladies Open 2018